Лев Рубинштейн:
 Рубинштейн, Лев Владимирович (1905—1995) — советский историк, писатель, переводчик, военный корреспондент, специалист по Дальнему Востоку.
 Рубинштейн, Лев Семёнович (род. 1947) — российский поэт, библиограф и эссеист, обозреватель, общественный деятель, журналист.